Coppa Sabatini 2021 – 69. edycja wyścigu kolarskiego Coppa Sabatini, która odbyła się 16 września 2021 na trasie o długości ponad 210 kilometrów, biegnącej wokół miasta Peccioli. Impreza kategorii 1.Pro była częścią UCI ProSeries 2021.

Drużyny

Klasyfikacja generalna

Bibliografia 
 

Kolarstwo we Włoszech
UCI ProSeries 2021
2021 we Włoszech